Matilde de Francia (943 - 27 de enero de 992), fue una reina de Borgoña.

Familia 
Fue la esposa del rey Conrado. Princesa carolingia, era hija del rey Luis IV de Francia y su esposa, Gerberga de Sajonia.

Matilde se casó con Conrado de Borgoña en el año 964. Como dote, la joven princesa aportó a su esposo la ciudad de Vienne, que su hermano Lotario de Francia le había cedido a ella. 

Sus hijos fueron: 
Berta de Borgoña (967 - 16 de enero de 1016), casada con Roberto II de Francia
Matilde de Borgoña (n. 969), posiblemente se casó con Roberto, conde de Ginebra
Rodolfo III de Borgoña (971 - 6 de septiembre de 1032)
Gerberga de Borgoña (n. 965)

Matilde murió el 27 de enero de 992.

Linaje

Enlaces externos

Referencias 

Consortes de Borgoña
Dinastía carolingia
Reinas consortes de Provenza
Francesas del siglo X
Reinas consortes del siglo X
Nacidos en Dessau
Consortes de miembros de la casa antigua de Welf